Miguel Ángel Torres puede referirse a:
 Miguel Ángel Torres Pérez (1965-), futbolista mexicano;
 Miguel Ángel Torres Morales (1980-), congresista peruano;
 Miguel Ángel Torres Segura (1971-), magistrado español.